Сен-Мори́с-де-Вантало́н, Сен-Моріс-де-Ванталон () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 80 км на північ від Монпельє, 34 км на південний схід від Манда.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Окситанія.

1 січня 2016 року Сен-Морис-де-Ванталон, Фрессіне-де-Лозер i Ле-Пон-де-Монвер було об'єднано в новий муніципалітет Пон-де-Монвер - Сюд-Мон-Лозер.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Морис-де-Ванталон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лозер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Лозер